Bleicheli heissen folgende geografische Gebiete:
 Flurname im Quartier Innenstadt der Stadt St. Gallen, siehe Bleicheli (St. Gallen)
 Flurname in Rheineck SG
 Quartierteil in Bühler AR
 Ort in Eggersriet